Wielka szóstka – film animowany z 2014 roku
 Wielka szóstka: Serial – serial animowany z 2017 roku
 Wielka szóstka – grupa superbohaterów z komiksów wydawnictwa Marvel Comics